

Onomastica 
 Garay – nome proprio di persona maschile di origine spagnola

Persone 
 Antonio Garay – giocatore di football americano statunitense
 Blasco de Garay – capitano navale e inventore spagnolo
 Ezequiel Garay – calciatore argentino
 Fernanda Garay – pallavolista brasiliana
 Hugo Garay – pugile argentino
 János Garay – poeta e scrittore ungherese
 János Garay – schermidore ungherese
 Jesús Garay – regista e sceneggiatore spagnolo
 Jesús Garay –  allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 Juan Carlos Garay – calciatore ecuadoriano
 Leslie Andrew Garay – botanico statunitense
 Máximo Garay – manager di calcio ungherese naturalizzato cileno
 Melker Garay – scrittore svedese
 Nicole Garay – poetessa panamiana
 Ramón Garay – attore spagnolo
 Sebastián Garay – cantante e musicista argentino
 Sindo Garay – compositore, chitarrista e cantante cubano
 Soo Garay – attrice canadese
 Tibor Garay – calciatore ungherese
 Val Garay – produttore discografico statunitense

Pagine correlate 
De Garay